Die Rallye-Weltmeisterschaft 1974 war die zweite von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) organisierte Rallye-Weltmeisterschaft. Sie wurde in der Zeit vom 20. März bis zum 1. Dezember in acht Wertungsläufen ausgetragen. Lancia konnte die Herstellerwertung für sich entscheiden. Ein Fahrerweltmeister wurde nicht ermittelt.

Fahrzeuge

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Safari).

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1974
Motorsportsaison 1974